Plusieurs ponts portent le nom de pont du Centenaire, dont :

 Pont du Centenaire, à Onex (Suisse) ;
 Pont du Centenaire, à Séville (Espagne).